Die 1. fotbalová liga 1977/78 war die 47. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 17. August 1977 und endete am 19. Juni 1978.

Meister wurde der FC Zbrojovka Brünn.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele. Der Tabellenletzte stieg ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1977/78
Fußballsaison 1977/78